Onquestos, riu de Tessàlia
 Onquestos, ciutat de Beòcia